Дэ́вид Хэ́рвуд (, род. 8 декабря 1965, Смол-Хит, Бирмингем, Англия) — английский актёр. Наиболее известен по роли Дэвида Эстеса в телесериале «Родина». Является членом Ордена Британской империи.

Ранняя жизнь и образование 
Хэрвуд является выпускником Королевской академии драматического искусства.

Личная жизнь 
Хэрвуд женился на своей давней партнёрше Кристи Харди в феврале 2013 года. У пары есть две дочери. Семья живёт в Стритэме, Лондон.

Хэрвуд является фанатом футбольного клуба «Бирмингем Сити».

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры 
 2011 — Battlefield 3 — капитан Квинтон Коул
 2013 — Killzone: Shadow Fall — директор Томас Синклер
 2016 — Call of Duty: Infinite Warfare — штаб-сержан Юзеф Омар

Примечания

Ссылки 
 

Члены ордена Британской империи
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании